Krystyna Maciejewska-Zapasiewicz (1933–2022) – polska aktorka, pierwsza żona Zbigniewa Zapasiewicza 
 Krystyna Maciejewska-Gniatkowska (ur. 1943) – polska piosenkarka, żona Janusza Gniatkowskiego